Slovo plášť má více významů:
 zemský plášť – vrstva Země
 planetární plášť – planetární sféra terestrických planet
 plášť – součást jízdního kola
 erbovní plášť a stan, hermelínový plášť – heraldická součást znaku panovníků a vysoké šlechty
 plášť (zoologie) – část těla některých živočichů, zejména měkkýšů
 plášť (hradba) – hradba těsně obepínající jinou stavbu, například věž
 plášťová hradba
 plášť (matematika) – část trojrozměrných těles
 plášť (oblečení) 
 pláštěnka (oblečení) – plášť do deště, pršiplášť
 plášť (mnišský oděv) – plášť, součást oděvu pravoslavných mnichů
 Plášť (divadelní hra)
 Plášť (film) – studentský film Pavlíny Moskalykové (1987)

Externí odkazy